Het Gebaar (restaurant), een restaurant in Antwerpen
Stichting Het Gebaar